Паспарту́ ( — «пройди-через-все, пройди-скрізь») — термін, що має кілька значень.
 Паспарту — спеціальна картонна рамка з вирізом або підклейка під фотознімок (гравюру) або аркуш картону або цупкого паперу, на який наклеюються ілюстрації в книжках, журналах.
 «» — канадська пізнавальна телепередача для дошкільників.

Люди 
  — персонаж роману Ж. Верна «Навколо світу за вісімдесят днів», слуга Філеаса Фогга.
 Паспарту — персонаж у телегрі «Форт Буаяр», якого грає актор Андре Буше.
 Паспарту — персонаж однойменної канадської телепередачі, якого грали акторки Марі Ейкель і Елоді Греньє.